Un héros de notre temps est un roman de Mikhaïl Lermontov publié en 1840.
Un héros de notre temps (Un eroe dei nostri tempi) est un film italien réalisé en 1955 par Mario Monicelli.
Un héros de notre temps est un film soviétique réalisé en 1965 par Stanislav Rostotski.